BuxWV (сокращение от нем. Buxtehude-Werke-Verzeichnis — «Каталог работ Букстехуде») — общепринятая система нумерации произведений композитора Дитриха Букстехуде.

Вокальные произведения

Кантаты (1—112) 
 BuxWV 1 — Accedite gentes, accurite populi
 BuxWV 2 — Afferte Domino gloriam honorem
 BuxWV 3 — All solch dein Güt wir preisen
 BuxWV 4 — Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken
 BuxWV 5 — Also hat Gott die Welt geliebet
 BuxWV 6 — An filius non est Dei, fons gratiae salus rei
 BuxWV 7 — Aperite mihi portas justitiae
 BuxWV 8 — Att du, Jesu, will mig höra
 BuxWV 9 — Bedenke, Mensch, das Ende, bedenke dienen Tod
 BuxWV 10 — Befiehl dem Engel, daß er komm
 BuxWV 11 — Canite Jesu nostro citharae, cymbala, organa
 BuxWV 12 — Cantate Domino canticum novum
 BuxWV 13 — Das neugeborne Kindelein, das herzeliebe Jesulein
 BuxWV 14 — Dein edles Herz, der Liebe Thron
 BuxWV 15 — Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht
 BuxWV 16 — Dies ist der Tag (утеряна)
 BuxWV 17 — Dixit Dominus Domino meo
 BuxWV 18 — Domine, savum fac regem et exaudi nos
 BuxWV 19 — Drei schöne Dinge sind
 BuxWV 20 — Du Friedenfürst, Herr Jesu Christ
 BuxWV 21 — Du Friedenfürst, Herr Jesu Christ
 BuxWV 22 — Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ
 BuxWV 23 — Ecce nunc benedicite Domino
 BuxWV 24 — Eins bitte ich vom Herrn
 BuxWV 25 — Entreißt euch, meine Sinnen
 BuxWV 26 — Erfreue dich, Erde! Du Himmel erschall!
 BuxWV 27 — Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
 BuxWV 28 — Fallax mundus ornat vultus
 BuxWV 29 — Frohlocket mit Händen
 BuxWV 30 — Fürchtet euch nicht, siehe ich verkündige euch große Freude
 BuxWV 31 — Fürwahr, er trug unsere Krankheit
 BuxWV 32 — Gen Himmel zu dem Vater mein
 BuxWV 33 — Gott fähret auf mit Jauchzen
 BuxWV 34 — Gott hilf mir, denn das Wasser geht mit bis an die Seele
 BuxWV 35 — Herr, auf dich traue ich
 BuxWV 36 — Herr, ich lasse dich nicht
 BuxWV 37 — Herr, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren
 BuxWV 38 — Herr, wenn ich nur dich hab
 BuxWV 39 — Herr, wenn ich nur dich habe
 BuxWV 40 — Herren var Gud - Der Herr erhöre dich
 BuxWV 41 — Herzlich lieb had ich dich, o Herr
 BuxWV 42 — Herzlich tut mich verlangen
 BuxWV 43 — Heut triumphieret Gottes Sohn
 BuxWV 44 — Ich bin die Auferstehung und das Leben
 BuxWV 45 — Ich bin eine Blume zu Saron
 BuxWV 46 — Ich habe Lust abzuscheiden
 BuxWV 47 — Ich habe Lust abzuscheiden
 BuxWV 48 — Ich halte es dafür, daß dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei
 BuxWV 49 — Ich sprach in meinem Herzen
 BuxWV 50 — Ich suchte des Nachts in meinem Bette
 BuxWV 51 — Ihr lieben Christen, freut euch nun
 BuxWV 52 — In dulci jubilo, nun singet und seid froh!
 BuxWV 53 — In te, Domine, speravi. Non confundat in aeternum
 BuxWV 54 — Ist est recht, daß man dem Kaiser Zinse gebe oder nicht?
 BuxWV 55 — Je höher du bist, je mehr dich demütige
 BuxWV 56 — Jesu dulcis memoria
 BuxWV 57 — Jesu dulcis memoria
 BuxWV 58 — Jesu, komm mein Trost und Lachen
 BuxWV 59 — Jesu, meine Freud und Lust
 BuxWV 60 — Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide
 BuxWV 61 — Jesu, meiner Freuden Meister
 BuxWV 62 — Jesu, meines Lebens Leben
 BuxWV 63 — Jesulein, du Tausendschön, Blümlein aus dem Himmelsgarten
 BuxWV 64 — Jubilate Domino, omnis terra
 BuxWV 65 — Klinget mit Freuden, ihr klaron Klarinen
 BuxWV 66 — Kommst du, Licht der Heiden
 BuxWV 67 — Lauda anima mea Dominum
 BuxWV 68 — Lauda Sion Salvatorem
 BuxWV 69 — Laudate pueri, Dominum, laudate nomen Domini
 BuxWV 70 — Liebster, meine Seele saget mit durchaus verliebtem Sinn
 BuxWV 71 — Lobe den Herrn, meine Seele
 BuxWV 72 — Mein Gemüt erfreuet sich
 BuxWV 73 — Mein Herz ist bereit, Gott, daß ich singe und lobe
 BuxWV 74 — Meine Seele, willtu ruhn
 BuxWV 75 — Membra Jesu Nostri (семь кантат)
 BuxWV 75a — Ad pedes: Ecce super montes
 BuxWV 75b — Ad genua: Ad ubera portabimini
 BuxWV 75c — Ad manus: Quid sunt plagae istae
 BuxWV 75d — Ad latus: Surge amica mea
 BuxWV 75e — Ad pectus: Sicut modo geniti infantes
 BuxWV 75f — Ad cor: Vulnerasti cor meum
 BuxWV 75g — Ad faciem: Illustra faciem tuam
 BuxWV 76 — Mit Fried und Freud (Fried- und freudenreiche Hinfahrt) (2 кантаты)
 BuxWV 76a — Mit Fried und Freud
 BuxWV 76b — Klag-Lied: Muss der Tod denn auch entbinden
 BuxWV 77 — Nichts soll uns scheiden von der Liebe Gottes
 BuxWV 78 — Nimm von uns, Herr, du treuer Gott
 BuxWV 79 — Nun danket alle Gott
 BuxWV 80 — Nun freut euch, ihr Frommen, mit nir
 BuxWV 81 — Nun laßt uns Gott dem Herren Dank sagen
 BuxWV 82 — O clemens, o mitis, o coelestis Pater
 BuxWV 83 — O dulcis Jesu, o amor cordis mei
 BuxWV 84 — O fröhliche Stunden, o fröhliche Zeit
 BuxWV 85 — O fröhliche Stunden, o herrliche Zeit
 BuxWV 86 — O Gott, wir danken deiner Güt'
 BuxWV 87 — O Gottes Stadt, o güldnes Licht
 BuxWV 88 — O Jesu mi dulcissime
 BuxWV 89 — O lux beata Trinitas et principalis unitas
 BuxWV 90 — O wie selig sind, die zu dem Abendmahl des Lammes berufen sind
 BuxWV 91 — Pange lingua gloriosi, corporis mysterium
 BuxWV 92 — Quemadmodum desiderat cervus
 BuxWV 93 — Salve desiderium, salve clamor gentium
 BuxWV 94 — Salve, Jesu, Patris gnate unigenite
 BuxWV 95 — Schaffe in mir, Gott, ein rein Herz
 BuxWV 96 — Schwinget euch himmelan, Herzen und Sinnen (Lübeck-Kantate)
 BuxWV 97 — Sicut Moses exaltavit serpentem
 BuxWV 98 — Singet dem Herren ein neues Lied
 BuxWV 99 — Surrexit Christus hodie
 BuxWV 100 — Wachet auf, ruft uns die Stimme
 BuxWV 101 — Wachet auf, ruft uns die Stimme
 BuxWV 102 — Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
 BuxWV 103 — Walts Gott, mein Werk ich lasse
 BuxWV 104 — Was frag ich nach der Welt und allen ihren Schätzen
 BuxWV 105 — Was micht auf dieser Welt betrubt
 BuxWV 106 — Welt packe dich, ich sehne mich nur nach dem Himmel
 BuxWV 107 — Wenn ich, Herr Jesu, habe dich
 BuxWV 108 — Wie schmekt es so lieblich und wohl
 BuxWV 109 — Wie soll ich dich empfangen
 BuxWV 110 — Wie wird erneuet, wie wird erfreuet
 BuxWV 111 — Wo ist doch mein Freund geblieben? (Dialogus inter Christum et fidelem animam)
 BuxWV 112 — Wo soll ich fliehen hin?

Различные вокальные произведения (113—135)
 BuxWV 113 — Мотет «Benedicam Dominum in omni tempore»
 BuxWV 114 — Краткая месса
 BuxWV 115 — Ария «Auf, Saiten, auf! Lasst euren Schall erklingen!»
 BuxWV 116 — Ария «Auf, stimmet die Saiten, Gott Phoebus tritt ein»
 BuxWV 117 — Ария «Deh credete il vostro vanto»
 BuxWV 118 — Ария «Gestreuet mit Bleumen»
 BuxWV 119 — Ария «Klinget für Freuden, ihr larmen Klarinen»
 BuxWV 120 — Ария «O fröhliche Stunden, o herrlicher Tag»
 BuxWV 121 — Ария «Opachi boschetti» (фрагмент)
 BuxWV 122 — Ария «Schlagt, Künstler, die Pauken und Saiten»
 BuxWV 123 — Двойной канон в увеличении
 BuxWV 124 — Канон à 3 in Epidiapente et Epidiapason
 BuxWV 125 — Мотет «Christum lieb haben ist viel besser» (утерян)
 BuxWV 126 — Музыка к освящению алтаря Фреденхагена
 BuxWV 127 — Мотет «Pallidi salvete» (утерян)
 BuxWV 128 — Die Hochzeit des Lammes / Und die Freudenvolle Einholung der Braut zu derselben (утеряно)
 BuxWV 129 — Das allerschrocklichste und Allererfreulichste, memlich Ende der Zeit und Anfang der Ewigkeit (утеряна)
 BuxWV 130 — Himmlische Seelenlust auf Erden (утеряно)
 BuxWV 131 — Der verlorene Sohn (утеряно)
 BuxWV 132 — Hundertjähriges Gedichte (утеряно)
 BuxWV 133 — Die Abendmusiken des Jahres 1700
 BuxWV 134 — Castrum Doloris (утеряно)
 BuxWV 135 — Templum Honoris (утеряно)

Произведения для органа (136—225) 
 BuxWV 136 — Прелюдия до мажор
 BuxWV 137 — Прелюдия до мажор
 BuxWV 138 — Прелюдия до мажор
 BuxWV 139 — Прелюдия ре мажор
 BuxWV 140 — Прелюдия ре минор
 BuxWV 141 — Прелюдия ми мажор
 BuxWV 142 — Прелюдия ми минор
 BuxWV 143 — Прелюдия ми минор
 BuxWV 144 — Прелюдия фа мажор
 BuxWV 145 — Прелюдия фа мажор
 BuxWV 146 — Прелюдия фа-диез минор
 BuxWV 147 — Прелюдия соль мажор
 BuxWV 148 — Прелюдия соль минор
 BuxWV 149 — Прелюдия соль минор
 BuxWV 150 — Прелюдия соль минор
 BuxWV 151 — Прелюдия ля мажор
 BuxWV 152 — Прелюдия ля минор
 BuxWV 153 — Прелюдия ля минор
 BuxWV 154 — Прелюдия си-бемоль мажор
 BuxWV 155 — Токката ре минор
 BuxWV 156 — Токката фа мажор
 BuxWV 157 — Токката фа мажор
 BuxWV 158 — Прелюдия ля минор
 BuxWV 159 — Чакона до минор
 BuxWV 160 — Чакона ми минор
 BuxWV 161 — Пассакалия ре минор
 BuxWV 162 — Прелюдия соль мажор
 BuxWV 163 — Прелюдия соль минор
 BuxWV 164 — Токката соль мажор
 BuxWV 165 — Токката соль мажор
 BuxWV 166 — Канцона до мажор
 BuxWV 167 — Канцонетта до мажор
 BuxWV 168 — Канцонетта ре минор
 BuxWV 169 — Канцонетта ми минор
 BuxWV 170 — Канцона соль мажор
 BuxWV 171 — Канцонетта соль мажор
 BuxWV 172 — Канцонетта соль мажор
 BuxWV 173 — Канцонетта соль минор
 BuxWV 174 — Фуга до мажор
 BuxWV 175 — Фуга соль мажор
 BuxWV 176 — Фуга си-бемоль мажор

Хоральные прелюдии (177—224) 
 BuxWV 177 — Ach Gott und Herr
 BuxWV 178 — Ach Herr, mich armen Sünder
 BuxWV 179 — Auf meinen lieben Gott
 BuxWV 180 — Christ, unser Herr, zum Jordan kam
 BuxWV 181 — Danket dem Herren, denn er ist sehr freundlich
 BuxWV 182 — Der Tag, der ist so freudenreich
 BuxWV 183 — Durch Adams Fall ist ganz verderbt
 BuxWV 184 — Ein feste Burg ist unser Gott
 BuxWV 185 — Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort
 BuxWV 186 — Es ist das Heil uns kommen her
 BuxWV 187 — Es spricht der Unweisen Mund wohl
 BuxWV 188 — Gelobet seist du, Jesu Christ
 BuxWV 189 — Gelobet seist du, Jesu Christ
 BuxWV 190 — Gott der Vater wohn uns bei
 BuxWV 191 — Herr Christ, der einig Gottes Sohn
 BuxWV 192 — Herr Christ, der einig Gottes Sohn
 BuxWV 193 — Herr Jesu Christ, ich weiß gar wohl
 BuxWV 194 — Ich dank dir, lieber Herre
 BuxWV 195 — Ich dank dir schon durch deinen Sohn
 BuxWV 196 — Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ
 BuxWV 197 — In dulci jubilo
 BuxWV 198 — Jesus Christus, unser Heiland
 BuxWV 199 — Komm, heiliger Geist, Herre Gott
 BuxWV 200 — Komm, heiliger Geist, Herre Gott
 BuxWV 201 — Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn
 BuxWV 202 — Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich
 BuxWV 203 — Магнификат первого тона
 BuxWV 204 — Магнификат первого тона
 BuxWV 205 — Магнификат девятого тона
 BuxWV 206 — Mensch, willt du leben seliglich
 BuxWV 207 — Nimm von uns, Herr
 BuxWV 208 — Nun bitten wir den heiligen Geist
 BuxWV 209 — Nun bitten wir den heiligen Geist
 BuxWV 210 — Nun freut euch, lieben Christen g'mein
 BuxWV 211 — Nun komm, der Heiden Heiland
 BuxWV 212 — Nun lob, mein Seel, den Herren
 BuxWV 213 — Nun lob, mein Seel, den Herren
 BuxWV 214 — Nun lob, mein Seel, den Herren
 BuxWV 215 — Nun lob, mein Seel, den Herren
 BuxWV 216 — O Lux beata, Trinitas
 BuxWV 217 — Puer natus in Bethlehem
 BuxWV 218 — Te Deum laudamus
 BuxWV 219 — Vater unser im Himmelreich
 BuxWV 220 — Von Gott will ich nicht lassen
 BuxWV 221 — Von Gott will ich nicht lassen
 BuxWV 222 — War Gott nicht mit uns diese Zeit
 BuxWV 223 — Wie schön leuchtet der Morgenstern
 BuxWV 224 — Wir danken dir, Herr Jesu Christ

Канцонетта ля минор (225) 
 BuxWV 225 — Канцонетта ля минор (найдена после публикации каталога)

Произведения для клавесина (226—251)

Сюиты (226—244) 
 BuxWV 226 — Сюита до мажор
 BuxWV 227 — Сюита до мажор
 BuxWV 228 — Сюита до мажор
 BuxWV 229 — Сюита до мажор
 BuxWV 230 — Сюита до мажор
 BuxWV 231 — Сюита до мажор
 BuxWV 232 — Сюита ре мажор
 BuxWV 233 — Сюита ре минор
 BuxWV 234 — Сюита ре минор
 BuxWV 235 — Сюита ми минор
 BuxWV 236 — Сюита ми минор
 BuxWV 237 — Сюита ми минор
 BuxWV 238 — Сюита фа мажор
 BuxWV 239 — Сюита фа мажор
 BuxWV 240 — Сюита соль мажор
 BuxWV 241 — Сюита соль минор
 BuxWV 242 — Сюита соль минор
 BuxWV 243 — Сюита ля мажор
 BuxWV 244 — Сюита ля минор

Различные произведения для клавесина (245—251) 
 BuxWV 245 — Простая куранта (Courant zimble; 8 вариаций)
 BuxWV 246 — Ария до мажор (10 вариаций)
 BuxWV 247 — Ария «More Palatino» до мажор (12 вариаций)
 BuxWV 248 — Ария «Rofilis» ре минор (3 вариации)
 BuxWV 249 — Ария ля минор (3 вариации)
 BuxWV 250 — Ария «La Capricciosa» соль мажор (32 вариации)
 BuxWV 251 — Семь сюит для клавесина (утеряны)

Камерная музыка (252—275) 
 BuxWV 252 — Соната фа мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 253 — Соната соль мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 254 — Соната ля минор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 255 — Соната си-бемоль мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 256 — Соната до мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 257 — Соната ре минор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 258 — Соната ми минор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 259 — Соната си-бемоль мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 260 — Соната ре мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 261 — Соната соль минор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 262 — Соната до минор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 263 — Соната ля мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 264 — Соната ми мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 265 — Соната фа мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 266 — Соната до мажор для двух скрипок, виолы и генерал-баса
 BuxWV 267 — Соната ре мажор для виолы, виолоне и генерал-баса
 BuxWV 268 — Соната ре мажор для виолы и генерал-баса
 BuxWV 269 — Соната фа мажор для двух скрипок, виолы и генерал-баса
 BuxWV 270 — Соната фа мажор для двух скрипок и генерал-баса (фрагмент)
 BuxWV 271 — Соната соль мажор для двух скрипок, виолы и генерал-баса
 BuxWV 272 — Соната ля минор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 273 — Соната си-бемоль мажор для скрипки, виолы и генерал-баса
 BuxWV 274 — Соната (утеряна)
 BuxWV 275 — Соната (утеряна)

Anhang

Сомнительные произведения (1—8) 
 BuxWV Anh. 1 — Магнификат
 BuxWV Anh. 2 — Man singet mit Freuden vom Sieg
 BuxWV Anh. 3 — Оратория «Das jüngste Gericht»
 BuxWV Anh. 4 — Natalia Sacra (утеряна)
 BuxWV Anh. 5 — Соната ре минор
 BuxWV Anh. 6 — Куранта ре минор
 BuxWV Anh. 7 — Куранта соль мажор
 BuxWV Anh. 8 — Симфония соль мажор

Ошибочно приписываемые произведения (9—13) 
 BuxWV Anh. 9 — Кантата «Erbam dich mein, o Herre Gott»
 BuxWV Anh. 10 — Псалм «Laudate Dominum omnes gentes»
 BuxWV Anh. 11 — Хоральная прелюдия «Erhalt uns Herr, bei deinem Wort»
 BuxWV Anh. 12 — Сюита ре минор
 BuxWV Anh. 13 — Сюита соль минор

Литература 
 Georg Karstädt: Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Dietrich Buxtehude: Buxtehude-Werke-Verzeichnis (BuxWV). Breitkopf & Härtel, Wiesbaden 1974, ISBN 3-7651-0065-X
 Kerala J. Snyder: Dieterich Buxtehude: Organist in Lübeck. Schirmer Books, New York 1987, 1993. 551 S., ISBN 0-02-873080-1. – 2. überarbeitete und erweiterte Auflage (revised edition): University of Rochester Press, Rochester N.Y. 2007, ISBN 978-1-58046-253-2. – Deutsch (Übersetzung der 2. Auflage): Dieterich Buxtehude. Leben, Werk, Aufführungspraxis. Bärenreiter, Kassel 2007. 581 S., ISBN 978-3-7618-1836-7.

Ссылки 
 Полный каталог произведений Букстехуде  

Букстехуде